Сосновая:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Сосновая — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Сосновая — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Сосновая — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Сосновая — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия
 Сосновая — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Сосновая — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Сосновая — посёлок в Гайнском районе Пермского края.

Реки 
 Сосновая (Монгочеяха) — река на Гыданском полуострове.

Томская область
 Сосновая — река в Верхнекетском районе, приток Райги.
 Сосновая – река в Каргасокском районе, приток Еголъяха.
 Сосновая – река в Каргасокском районе, приток Катыльги.
 Сосновая – река в Парабельском районе, приток Берёзовки.

Разное 
 Сосновая аллея
 Сосновая Поляна
 Сосновая Роща
 Сосновая улица

См. также 
 Сосновый
 Сосновое (значения)